Americano, en esta enciclopedia, puede hacer referencia a:

 La persona natural de América, o lo perteneciente o relativo a esta macrorregión geográfica.
 El uso de la palabra americano, en sus diferentes acepciones y contextos.

Asimismo, puede referirse a los siguientes clubes de fútbol brasileños:

 Americano Football Club, de la ciudad de Río de Janeiro.
 Americano Futebol Clube, de la ciudad de Campos dos Goytacazes.

También, puede hacer referencia a las siguientes películas:

 Americano (película), película francesa de 2011, dirigida por Mathieu Demy.
 El Americano: The Movie, película mexicano-estadounidense de 2016, dirigida por Ricardo Arnaiz y Mike Kunkel.
 The American (en español, El americano), película estadounidense de 2010, dirigida por Anton Corbijn.

Además, puede referirse a:

 El café americano (frecuentemente denominado simplemente «americano»), café solo de origen estadounidense.

Enlaces externos